Назели (Назик) Вардановна Авдалян (; род. 31 октября 1986, Ленинакан, Армянская ССР) — армянская спортсменка, шестикратная чемпионка Армении (2006—2009, 2011, 2016), двукратная чемпионка Европы (2008, 2016), чемпионка мира (2009) по тяжёлой атлетике. Заслуженный мастер спорта Армении (2009).

Биография 
Назели Авдалян начала заниматься спортом в 1994 году. Её первым увлечением была акробатика. С 2004 года также стала заниматься тяжёлой атлетикой, постепенно сосредоточившись на этом виде спорта. В 2006 году впервые стала чемпионкой Армении по тяжёлой атлетике и вошла в состав национальной сборной этой страны, приняла участие в чемпионате мира в Санто-Доминго, где заняла седьмое место. В 2007 году стала серебряным призёром чемпионата Европы в Страсбурге, а в 2008 году — победительницей чемпионата Европы в Линьяно. Несмотря на быстрый прогресс и победу на чемпионате Европы тренерский штаб сборной Армении не включил её в состав участников Олимпийских игр в Пекине.

В 2009 году Назели Авдалян стала серебряным призёром чемпионата Европы в Бухаресте, а затем победительницей чемпионата мира в Кояне. Звание чемпионки мира было ею завоёвано в борьбе с действующей олимпийской чемпионкой Лю Чуньхун и действующей чемпионкой Европы и мира Оксаной Сливенко. Эта золотая медаль чемпионата мира по тяжёлой атлетике стала первой для Армении за 18 лет независимости этой страны. В декабре 2009 года президент Армении Серж Саргсян подписал указ о награждении Назели Авдалян медалью «За заслуги перед отечеством» второй степени, а федерация спортивных журналистов Армении признала её лучшей спортсменкой Армении 2009 года.

26 апреля 2011 года на трассе Гюмри — Ванадзор Назели Авдалян попала в автомобильную катастрофу, в результате чего получила серьёзные травмы в том числе смещение позвоночника и осколочный перелом одного из позвонков. Она была прооперирована, и врачи не рекомендовали ей продолжать занятия тяжёлой атлетикой. Однако в январе 2015 года возобновила тренировки и заявила о планах постепенно набрать форму и отобраться на Олимпийские игры Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро (2016). В апреле 2016 года на чемпионате Европы в Фёрде завоевала золотую медаль, повторив свой успех восьмилетней давности.

В 2016 году Назели было присвоено звание Почётный гражданин Гюмри.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики
 Интервью Назели Авдалян газете "Голос Армении
 Интервью Назели Авдалян газете «Республика Армения»

Тяжелоатлеты Армении
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Награждённые медалью «За заслуги перед Отечеством» (Армения)
Почётные граждане Гюмри